San Migel qui est l'équivalent en basque de « Saint-Miguel » ou « Saint-Michel ».

Toponymes

Pays basque

Biscaye 
 San Migel, quartier de Basauri;
 San Migel, quartier de Bermeo;
 San Migel, quartier de Derio;
 San Migel, quartier de Garai;
 San Migel-Zornotza, quartier de Zaldibar.

Guipuscoa 
 San Migel, quartier de Bergara;

Alava 
 San Migel, quartier d'Erriberagoitia.

Navarre 
 San Migel, quartier d'Estella-Lizarra;
 San Migel, quartier d'Uharte-Arakil.

Toponymie basque